Чемпионат Португалии по футболу 1971—1972 является 38-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 19-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забито 638 голов (в среднем 2,66 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Бенфика» стала обладателем Кубка Португалии 1971—1972. Но квалифицировалась в Кубок европейских чемпионов, как победитель. Поэтому в Кубок обладателей кубков квалифицировался финалист.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1971/1972
Португалия
Португалия
1971 год в Португалии
Спорт в Португалии в 1972 году